Mondiali 1906 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1906:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1906 – 14ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1906 – 11ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1906 – 14ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1906 – 9ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1906 – 10ª edizione